Les élections régionales de 1989 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 1989) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le . 

1989
Vorarlberg
Politique en octobre 1989